

Patronyme 

 Henry Leslie Andrewes (né en 1873), entomologiste ;
 Herbert Edward Andrewes (1863–1950), entomologiste anglais.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais